Mocek ist der Familienname folgender Personen:

 Petr Mocek (* 1980), tschechischer Eishockeyspieler
 Reinhard Mocek (1936–2021), deutscher Wissenschaftshistoriker
 Slawomir Mocek (* 1976), polnischer Fechter
 Wolfgang Mocek (* 1947), deutscher Fußballspieler